Die Dreiband-Europameisterschaft 1991 war das 49. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 14. bis 17. März 1991 in Dordrecht in der niederländischen Provinz Zuid-Holland statt. Es war die elfte Dreiband-EM in den Niederlanden.

Geschichte 
Erstmals wurde eine Europameisterschaft mit 32 Teilnehmern ausgetragen. Auch das Doppel-K.-o.-System war neu. Trotz allem setzten sich wieder die besten Akteure der letzten Jahre durch. Das Finale war die gleiche Paarung wie im Vorjahr. Wieder setzte sich der überragende Spieler der letzten Jahre durch. In einem spannenden Finale ging Torbjörn Blomdahl schnell mit 2:0 Sätzen in Führung. Dick Jaspers zeigte aber starke Nerven und glich zum 2:2 aus. Den fünften Satz sicherte sich aber wieder der Titelverteidiger mit 15:10 in 8 Aufnahmen und wurde zum fünften Mal Europameister. Erstmals nach 1988 spielte auch wieder der 21-fache Europameister Raymond Ceulemans mit. Er sorgte auch gleich wieder für Furore. Im Generaldurchschnitt (GD) spielte er mit 1,808 einen neuen Europarekord. Von den drei deutschen Teilnehmern machte der Dritte der deutschen Meisterschaft und Neuling bei Europameisterschaften Christian Rudolph den besten Eindruck und wurde 13. Der Österreicher Christoph Pilss wurde 15. Der in Wien geborene Andreas Efler holte für die Schweiz den 9. Platz.

Modus 
Gespielt wurde das gesamte Turnier im Doppel-K.-o.-System. Auf der Gewinnerseite wurde auf 3 Gewinnsätze à 15 Punkte und auf der Verliererseite auf 2 Gewinnsätze à 15 Punkte gespielt.

Abschlusstabelle

Hauptrunden

Teil 1 

 Teil 2 

 Teil 3 

 Teil 4 

 Sieger aus Verliererrunden Teil 1 

 Sieger aus Verliererrunden Teil 2 

 Sieger aus Gewinnerrunden

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in Dordrecht